

Personnes 

 Agnès Berthet, nageuse synchronisée française.
 Aimé Berthet, homme politique valdôtain.
 Alix Berthet, homme politique français.
 Arsène August Delphin Marie Berthet (1876-?), intendant général français. 
 Benny Berthet, joueur français de tennis.
 Cindy Berthet, footballeuse française.
 Clément Berthet, coureur cycliste français.
 Didier Berthet, évêque français.
 Élie Berthet, écrivain français.
 Frédéric Berthet, écrivain français.
 Georges Berthet, rameur et skieur français.
 Gwenaël Berthet, skipper français.
 Jean Berthet, poète français.
 Jean-François Berthet, skipper français.
 Jean-Michel Berthet, judoka français.
 Jean-Pierre Berthet, journaliste français.
 Lucy Berthet, soprano belge.
 Marcel Berthet, coureur cycliste français.
 Morgan Berthet, batteur français.
 Philippe Berthet, auteur de bandes dessinées.
 Pierre Berthet (1958), musicien belge.
 Pierre-Olivier Berthet dit Berthet (1967), chanteur français.
 Prosper-Amable Berthet (1838-1914), évêque de Gap.
 Raymond Berthet, skieur français.
 Rémi Berthet, judoka français.
 Vincent Berthet, cavalier français.

En tant que prénom :
 Berthet One, auteur de bande dessinée français.

Autres 
 Villa Berthet, ville d'Argentine.